Justicia angustifolia é uma planta nativa da vegetação do cerrado, no Brasil.

Ver também 
 Lista de plantas do Cerrado do Brasil

Ligações externas 
  Flora vascular do bioma Cerrado

Justicia
Flora do Brasil